Группа Баумслага — Солитера  — группа с двумя образующими  и  и одним соотношением
 
Обычно, эта группа обычно обозначается .

Примеры и свойства
 это свободная абелева группа с двумя образующими, 
 фундаментальная группа бутылки Клейна
 при  изоморфна подгруппе группы аффинных преобразований вещественной прямой, порождённая отображениями  и .
Группа  (наряду с остальными группами , для которых множества простых делителей чисел m и n не совпадают) является наиболее известным примером нехопфовой группы. А именно, эпиморфизм  не является автоморфизмом .
Группа  допускает линейное представление  and .
Это преставление не является эффективным, то есть различные элементы группу могут соответствовать одному линейному оператору.
Группа   остаточно конечна тогда и только тогда когда , , или

Ссылки 

 D.J. Collins (2001), «Baumslag-Solitar group », in Hazewinkel, Michiel, Encyclopaedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1556080104.
Gilbert Baumslag and Donald Solitar, Some two-generator one-relator non-Hopfian groups , Bulletin of the American Mathematical Society 68 (1962), 199—201. 

Теория групп